

Geografia

Austria 
 Lauterach – gmina targowa w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bregencja

Niemcy 
 Lauterach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Alb-Donau
 Lauterach – rzeka, dopływ Vils